La Virgen de la Concepción es una talla de 1599 realizada por Francisco de Moure. Está ubicada en el museo de la Catedral de Orense, en Galicia (España).

Historia

Comisión 
Francisco de Moure recibió en 1599 por parte de Marina de Neira, «viúda que fincó de Antonio Pereyra escribano», el encargo de la fábrica de un retablo para la capilla que poseía en el Convento de San Francisco de Orense. Según el contrato, firmado ante notario el 24 de julio, el retablo, policromado por Manuel de Abelar (de quien el escultor Alonso Martínez Montánchez fungió como fiador el 11 de septiembre de 1599), debía estar dedicado a la Inmaculada Concepción. En el contrato se especifica además que la talla de la Purísima debía tomar como referente una imagen de la Virgen realizada hacia 1577 por Juan de Juni en virtud de un encargo de Inés Pérez de Belmonte:

Recuperación 
En un principio se pensó que la talla se había perdido y que de todas las obras de Moure custodiadas en San Francisco solo había logrado salvarse una imagen de San Cipriano. Emplazada inicialmente en el templo franciscano, tras la desamortización de Mendizábal la Virgen fue trasladada al obispado, de donde salió, sin haberse tenido en cuenta su verdadero valor, para presidir la capilla del seminario de verano de la diócesis, ubicado en Porto do Son (La Coruña). En dicho lugar fue identificada hacia 1980 por Miguel Ángel González García, antiguo delegado de patrimonio de la diócesis de Orense, quien a finales de la década de 1990 propició el traslado de la imagen para su conservación en el Museo Catedralicio.

Atribución 
Pese a ser una obra atribuida a Francisco de Moure en 1980 por la historiadora María Dolores Vila Jato (atribución suscrita por el político y profesor Fernando González Suárez poco después), en su tesis doctoral Marica López Calderón considera que, en base a las características que presenta, podría tratarse en realidad de una pieza de otro escultor. Así mismo, López Calderón rebajó a nivel artístico esta imagen, al igual que la Virgen con el Niño de San Pedro de Maus (del mismo año y autor), al referirse a la Inmaculada de la Iglesia de Santa María de Arnuíde, fechada en 1603, como la primera Virgen «de calidad» en el catálogo de Moure.

Descripción 
La talla, realizada en madera policromada, muestra a María con el rostro alzado y la vista dirigida al cielo. Las facciones son redondeadas y las mismas quedan realzadas por el cabello, el cual enmarca la cara de la Inmaculada al igual que la capucha del manto. Los brazos, como suele ser habitual en la representación iconográfica de esta advocación, están flexionados y las manos, demasiado grandes en comparación con el resto del cuerpo, se hallan juntas en actitud orante, destacando un ligero desplazamiento hacia el lado contrario al que la Virgen gira la cabeza. Viste túnica marrón y manto azul estrellado de disposición asimétrica con envés de color blanco y ribete dorado, estando los ropajes caracterizados por unos pliegues anchos y voluminosos. La imagen se apoya en una peana octogonal sustentada a su vez por otra peana de base cuadrada de la que parten a ambos lados las puntas hacia arriba de una media luna dorada, figurando en el frontal la leyenda «VIRG.N D LA CONCEP.N».

Referencias 

Esculturas de la Virgen María en la provincia de Orense
Escultura en madera